Клеменшиц:
 Клеменшиц, Даниэла (1982—2008) — австрийская теннисистка.
 Клеменшиц, Сандра (род. 1982) — австрийская теннисистка.

Ссылки